Финалът на Европейското първенство по футбол 1960 е последният мач на Европейското по футбол 1960, първото Европейско първенство по футбол, най-доброто първенство по футбол за национални отбори на УЕФА. Мачът е между отборите на  и , на Парк де Пренс, Париж, на 10 юли 1960. Съветският съюз печели мача с 2 – 1 след продължения; Югославия повеждат с гол на Милан Галич точно преди края на първото полувреме, малко след началото на второто полувреме Слава Метревели изравнява. Мачът влиза в продължения, след като редовните 90 мин. завършват 1 – 1. Победният гол за СССР вкарва Виктор Понеделник седем минути преди края на продълженията.

Детайли

Източници 
 Финалът на Европейското първенство по футбол 1960 в euro2008.uefa.com

Европейско първенство по футбол 1960
1960
Спорт в Париж